

Моджевек — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Моджевек — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Моджевек — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства